Beer steht für:

 Beer (Architektenfamilie), Familie von Barockbaumeistern aus dem Bregenzer Wald
 Beer (Bibel), zwei Orte, die in der Bibel erwähnt werden
 Beer (Devon), Ort in England
 Beer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Beer (Marskrater), Krater auf dem Mars im Südwesten von Meridiani Planum
 Beer (Mondkrater), kleiner Einschlagkrater im östlichen Teil des Mare Imbrium auf dem Mond
 (1896) Beer, nach Arthur Beer benannter Asteroid des Hauptgürtels
 Beer (Somerset), Ortschaft in der Gemeinde Aller in Somerset in England
 Beer, Originaltitel der Filmkomödie B.I.E.R. aus dem Jahr 1985
 De Beer (Vogelschutzgebiet), Halbinsel und ehemaliges Vogelschutzgebiet im Bereich des heutigen Europoort, Rotterdam

Als Teil von hebräischen und biblischen Ortsnamen steht Beer für „Brunnen“. 

Siehe auch:
 Behr (Begriffsklärung)
 Bähr
 Bär (Begriffsklärung)
 Ber (Begriffsklärung)
 Beers (Begriffsklärung)
 Johann-Beer-Literaturpreis der Ärztekammer für Oberösterreich und der Deutschen Bank, benannt nach dem Schriftsteller und Komponisten Johann-Beer
 Bier (Begriffsklärung)
 Bear (Begriffsklärung)
 Bir (Begriffsklärung)